Суперку́бок Уго́рщини з футбо́лу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Угорщини та чемпіон попереднього сезону.

Переможці та фіналісти

Посилання 
 Суперкубок Угорщини на сайті RSSSF